God Hand est un jeu vidéo du studio Clover.
God Hand est un groupe de personnages du manga Berserk.